La gara dei 200 metri stile libero femminili dei Giochi della XXXI Olimpiade si è svolta il 7 e l'8 agosto 2016 presso l'Estádio Aquático Olímpico. Vi hanno preso parte 43 atlete.

Record 
Prima della competizione, i record olimpici e mondiali erano i seguenti:

Risultati

Batterie

Semifinali

Finale

sl 200 F